Gstöhl ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Gstöhl, liechtensteinischer Politiker
 Georg Gstöhl (1925–1999), liechtensteinischer Politiker
 Harry Gstöhl (* 1948), liechtensteinischer Rechtsanwalt und Treuhänder
 Johann Gstöhl, liechtensteinischer Politiker
 Sieglinde Gstöhl (* 1964), liechtensteinische Hochschullehrerin
 Werner Gstöhl, liechtensteinischer Politiker